Mizuki pode se referir a:

 Mizuki Rashojin - personagem fictício da série de videogames "Samurai Shodown".
 Mizuki Touji - personagem fictício da série de anime "Naruto".

Desambiguação